Карл Томас Брюэр (; 21 октября 1938, Торонто — 25 августа 2001, Торонто) — канадский хоккеист, игравший на позиции защитника, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мейпл Лифс» (1962, 1963, 1964) и трехкратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Игровая карьера 
На молодёжном уровне более двух сезонов играл за «Торонто Мальборос», где по итогам сезона 1957/58 набрал 47 очков и вошёл в Первую команду звёзд ОХА и по окончании сезона дебютировал в НХЛ за «Торонто Мейпл Лифс», сыграв две игры.

В течение семи следующих сезонов он играл за «Мейпл Лифс», с которым три раза подряд выигрывал Кубок Стэнли в 1962, 1963 и 1964 годах. Уйдя их хоккея по окончании сезона 1964/65, в 1967 году вернулся на лёд и отыграл полный сезон за «Маскегон Мохокс», где заработал за сезон 68 очков, из которых 55 были за голевые передачи.

По окончании сезона 1967/68 уехал в Финляндию, где играл за «ХИФК» с которым в 1969 году выиграл СМ-Лигу. Вернувшись в НХЛ, присоединился к клубу «Детройт Ред Уингз», за который играл целый сезон и заработал лучшие в карьере НХЛ 39 очков.

Покинув «Ред Уингз» перешёл в «Сент-Луис Блюз», где отыграл полтора сезона.

Его последним клубом в карьере стал «Торонто Торос», в котором отыграв до конца сезона завершил карьеру игрока. В сезоне 1979/80 он возвращался на лёд и играл за «Торонто Мейпл Лифс» 20 матчей.

В составе сборной Канады играл на ЧМ-1967, на котором стал обладателем бронзовых медалей.

Смерть 
Скончался 25 августа 2001 года в Торонто на 63-м году жизни из-за проблем с сердцем.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Торонто Мальборос»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки ХК ХИФК
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний